Batalha de Varsóvia (1920) — batalha na Guerra Polaco-Soviética
 Batalha de Varsóvia (1939) — batalha na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de guerras e batalhas